Opstandingskathedraal of (Christus) Hemelvaartkathedraal kan verwijzen naar:
 Christus Hemelvaartkathedraal (Almaty), Kazachstan
 Opstandingskathedraal (Arzamas), Rusland
 Opstandingskathedraal (Berlijn)
 Opstandingskathedraal (Borisov)
 Opstandingskathedraal (Brest), Wit-Rusland
 Hemelvaartkathedraal (Jelets), Rusland
 Opstandingskathedraal (Kiev), Oekraïne 
 Hemelvaartkathedraal (Novotsjerkassk), Rusland
 Opstandingskathedraal (Petrozavodsk)
 Opstandingskathedraal (Staraja Roessa), Rusland 
 Opstandingskathedraal (Toetajev), Rusland
 Opstandingskathedraal (Tver), Rusland
 Hemelvaartkathedraal (Velikije Loeki), Rusland
 Opstandingskathedraal (Volokolamsk)

Zie ook
Opstandingskerk (doorverwijspagina)
Maria-Hemelvaartkathedraal (doorverwijspagina)
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (doorverwijspagina)

Opstanding